Municipio de Caddo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Caddo (condado de Clark, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Caddo Gap (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.